Александр Иванович Фаламеев (22 апреля 1924 — 2007) — советский и российский тяжелоатлет, тренер по тяжёлой атлетике. Заслуженный тренер РСФСР, Мастер спорта СССР.

Биография 
Родился в 1924 году в посёлке Красный Бор, Ленинградская область. Участник Великой Отечественной войны, куда пошёл добровольцем в 17 лет в июле 1941-го, окончив Ленинградскую спецшколу ВВС. Служил авиамехаником, в 1945 году — воздушным стрелком.

Начал заниматься тяжелой атлетикой в 1948 году, выступал за ленинградские ДСО «Судостроитель», «Авангард» и «Труд», тренировался у Н. И. Кошелева.

В 1952 году был удостоен звания Мастера спорта СССР. Входил в сборную СССР по тяжёлой атлетике в 1954—56 гг. Чемпион СССР (1955, 1956) и рекордсмен, а также бронзовый призёр (1954).

Окончил Ленинградский техникум физкультуры, а потом и ГДОИФК имени П.Ф. Лесгафта в 1958 году и перешёл на тренерскую работу. Работал инструктором в СК «Кировец» (Ленинград/Санкт-Петербург) в 1985—92 гг. Тренер сборной Ленинграда в 1959—76 гг., тренер сборной СССР в 1965—75, тренер сборной Югославии в 1960 г., тренер сборной Бирмы — 1963—65 гг. За годы своей работы подготовил множество выдающихся спортсменов. Среди его учеников — Л. Имханицкий, Е. Смирнов, Н. Гуторов, Л. Никифоров, В. Самойлов. В 1962 году был удостоен звания «Заслуженный тренер РСФСР».

Также занимался организаторской деятельностью, был спортивным арбитром. Имел статус судьи международной категории и почетного судьи по спорту.

Судья, главный судья Олимпийских игр (1972, 1976, 1980), чемпионатов мира, Европы (1971—87).

Занимал пост председателя Федерации тяжелой атлетики Ленинграда в 1958—84. Был почетным президентом Федерации тяжелой атлетики Санкт-Петербурга, председателем аттестационной комиссии тренеров по тяжелой атлетике, боксу, борьбе. С 1959 года — также член президиума Федерации тяжелой атлетики СССР, с 1973 года — член технического комитета Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Занимался педагогической деятельностью. Доцент ГДОИФКа имени П.Ф. Лесгафта, работал в 1958—84.

Умер в 2007 году.

Публикации 
 «Тяжелая атлетика для юношей» (1961, 1969, в соавторстве с М. Т. Лукьяновым); 
 «Как стать здоровым, сильным и красивым» (1963);
 «Тяжелая атлетика и методика преподавания» (1986, соавтор); 
 «С болью о России», «Опутали бесы Россию», «Горжусь тобой — Россия» (поэтические сборники);

Также написал более 150 научных трудов.

Награды 
Награждён орденом Отечественной войны II степени (6.11.1985), медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (3.05.1946), «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», бронзовой медалью Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), золотой медалью Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Примечания 

Тренеры СССР по тяжёлой атлетике
Тренеры России по тяжёлой атлетике